Интуиционистская теория типов (также известна, как теория Мартина-Лёфа или конструктивная теория типов) — теория типов, разработанная шведским математиком и философом Пером Мартином-Лёфом, была опубликована в 1972 году. Целью теории послужила формализация конструктивной математики, конструктивные объекты которой, согласно Маркову-младшему, являются «некоторыми фигурами, составленными из элементарных конструктивных объектов». В данном направлении логика математики может рассматриваться как часть философии математики, в составе которой и используется.

Имеются несколько версий интуиционистской теории типов. Самим Мартином-Лёфом предложены как , так и  варианты теории. В начале были также представлены непредикативные версии, не совместимые с парадоксом Жирара. Тем не менее, все версии сохраняют базовый стиль конструктивной логики с использованием зависимых типов.

Примечания 

Теория типов
Основания математики